Иваньковский — названия населённых пунктов в России:

 Иваньковский — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Иваньковский — бывший посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.

См. также 
 Иваньков
 Иванов